Partidos de Aragón o partidos aragoneses puede referirse a:
Cualquier utilización del término partido referido a Aragón.
Anexo:Partidos judiciales de Aragón
Partidos políticos de Aragón
Partido Popular de Aragón
Partido de los Socialistas de Aragón
Partido Aragonés
Chunta Aragonesista
Partido Comunista de Aragón
Partido Socialista de Aragón

Distintas facciones político-nobiliarias que han recibido el nombre de partido aragonés:
en torno a los Infantes de Aragón (mediados del siglo XV).
en torno a Fernando el Católico (finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI).
en torno al Conde de Aranda (mediados del siglo XVIII).
Encuentros deportivos en Aragón (deporte en Aragón).

Política de Aragón